1150-летие Ростова Великого — 1150-летний юбилей российского города Ростова, расположенного в Ярославской области. Ростов, один из древнейших городов в стране, считающий свой возраст с 862 года, когда о нём было впервые упомянуто в летописи, имеет большое историческое и культурное значение. Подготовка к юбилею началась в 2010 году. Основные торжественные мероприятия прошли в 2012 году.

Подготовка 
24 мая 2010 года в Правительстве Ярославской области подписано межведомственное соглашение о совместной реализации проекта «Ростов Великий — православный центр, столица исторической Руси», приуроченного к празднованию 1150-летия города. Его целью является восстановление памятников русской православной культуры, открытие Всероссийского паломнического центра, улучшение условий жизни местного населения (строительство жилья, социальных объектов, реконструкция дорог и сетей коммуникаций). Финансирование будет осуществляться из областного, районного и городского бюджетов, Благотворительным фондом им. святителя Григория Богослова и частными инвесторами.

Область внесла предложение по изданию специального президентского указа о подготовке к празднованию на федеральном уровне.

Кроме того на реставрацию объектов культурного наследия федерального значения и на событийные мероприятия планируется выделить Ростову 1,5 млрд рублей в рамках программы празднования 1150-летия зарождения российской государственности.

Планы 

К юбилею планировалось восстановить храмы святителя Леонтия, блаженного Исидора, Спаса на Торгу, храмовые комплексы Спасо-Яковлевского и Авраамиевого монастырей, главный храм Богородице-Рождественского монастыря; построить новую городскую поликлинику (общая стоимость составит почти 248 млн рублей), детский сад на 120 мест, бассейн (инвестор — ЗАО «Атрус»); реконструировать стадион «Спартак» (общая стоимость проекта — 130 млн рублей); озеленить и отремонтировать центр города; провести новые сети водоснабжения и водоотведения, осуществить ремонт и реконструкцию уличного освещения и капитальный ремонт улично-дорожной сети (выделено более 200 млн рублей); установить памятник ростовскому князю Василько.

Из бюджетов всех уровней планировалось потратить всего более 2 миллиардов рублей.

Мероприятия, посвящённые юбилею 
 4 июня 2010 года в фойе Самуилова корпуса Ростовского кремля состоялось открытие выставки фотографий Всеволода Ссорина «Любимый город» (Ростов 1950-х — 2000-х годов).
 В октябре 2010 года в киноконцертном зале «Былинник» на территории Ростовского кремля состоятся краеведческие чтения «1150-летию Ростова Великого посвящается…» — «На земле преподобного Сергия Радонежского».

См. также 
 1150-летия Белозерска, Изборска, Мурома, Полоцка —  юбилеи древнерусских городов, впервые упомянутых в летописи вместе с Ростовом.
 1150-летие зарождения российской государственности — серия памятных монет, выпущенных в 2012 году.
 1000-летие Ярославля — предыдущий крупный юбилей в Ярославской области, прошедший в 2010 году.

Примечания

Ссылки 
 Подготовка к 1150-летию Ростова. Администрация Ростовского района

Культура Ростова
События в Ростове
Ростов
2012 год в России
2010-е годы в Ярославской области